Alte Synagoge steht für:
 Alte Synagoge (Aachen) 
 Alte Synagoge (Antopal) 
 Alte Synagoge (Aub)
 Alte Synagoge (Bad Kissingen) 
 Alte Synagoge (Bad Kreuznach) 
 Alte Synagoge (Bad Nauheim) 
 Alte Synagoge (Bardejov) 
 Alte Synagoge (Barmen) 
 Alte Synagoge (Berlin)
 Alte Synagoge (Bielefeld) 
 Alte Synagoge (Bingen am Rhein) 
 Alte Synagoge Bischheim (Bas-Rhin) 
 Alte Synagoge (Bischwiller) 
 Alte Synagoge (Bjelovar)
 Alte Synagoge Bochum
 Alte Synagoge (Bonn) 
 Alte Synagoge (Bonyhád) 
 Alte Synagoge (Bückeburg) 
 Alte Synagoge (Canterbury)
 Alte Synagoge (Chemnitz)
 Alte Synagoge (Cottbus)
 Alte Synagoge (Danzig)
 Alte Synagoge (Dessau) 
 Alte Synagoge (Dieuze) 
 Alte Synagoge (Dortmund)
 Alte Synagoge (Dresden)
 Alte Synagoge (Dubrovnik)
 Alte Synagoge (Düsseldorf) 
 Alte Synagoge (Elberfeld)
 Alte Synagoge (Elmshorn) 
 Alte Synagoge (Épinal) 
 Alte Synagoge (Eppingen) 
 Alte Synagoge (Erfurt) 
 Alte Synagoge (Erstein) 
 Alte Synagoge (Esch an der Alzette) 
 Alte Synagoge (Essen) 
 Alte Synagoge (Flehingen)
 Alte Synagoge (Freiburg im Breisgau)
 Alte Synagoge (Gelsenkirchen) 
 Alte Synagoge (Graz) 
 Alte Synagoge (Gyöngyös) 
 Alte Synagoge (Göttingen)
 Alte Synagoge (Hagen) 
 Alte Synagoge (Hagenow) 
 Alte Synagoge (Hameln) 
 Alte Synagoge (Hanau) 
 Alte Synagoge (Heilbronn) 
 Alte Synagoge (Jedwabne) 
 Alte Synagoge (Kalvarija) 
 Alte Synagoge (Kitzingen) 
 Alte Synagoge (Krakau) 
 Alte Synagoge (Königsberg) 
 Alte Synagoge (Kėdainiai) 
 Alte Synagoge (Langfuhr) 
 Alte Synagoge (Liberec) 
 Alte Synagoge (Limburg an der Lahn) 
 Alte Synagoge (Lingolsheim) 
 Alte Synagoge (Lipno) 
 Alte Synagoge (Livorno) 
 Alte Synagoge Lörrach 
 Alte Synagoge (Luxemburg) 
 Alte Synagoge (Magdeburg) 
 Alte Synagoge Marienwerder (Westpreußen) 
 Alte Synagoge (Meschede) 
 Alte Synagoge (Milevsko) 
 Alte Synagoge (Neuss) 
 Alte Synagoge Ohel Jakob
 Alte Synagoge (Osnabrück) 
 Alte Synagoge Petershagen 
 Alte Synagoge Pforzheim 
 Alte Synagoge (Pilsen) 
 Alte Synagoge (Pińczów) 
 Alte Synagoge (Potsdam) 
 Alte Synagoge (Przemyśl) 
 Alte Synagoge von Regensburg
 Alte Synagoge (Reichenberg) 
 Alte Synagoge (Sopron) 
 Alte Synagoge (Straßburg)
 Alte Synagoge (Stuttgart)
 Alte Synagoge (Ternopil) 
 Alte Synagoge (Thionville) 
 Alte Synagoge (Tschortkiw) 
 Alte Synagoge (Třebíč) 
 Alte Synagoge (Ulm)
 Alte Synagoge (Velké Meziříčí) 
 Alte Synagoge (Wien) 
 Alte Synagoge (Wiesbaden) 
 Alte Synagoge Wuppertal-Barmen 
 Alte Synagoge Wuppertal-Elberfeld 
 Alte Synagoge (Wysokie Mazowieckie) 

Siehe auch:
 Alte Hauptsynagoge München
 Alte deutsche Synagoge (Warschau)
 Alte Große Synagoge (Brest)
 Alte Neu-Praga-Synagoge (Warschau)
 Alte Pragaer Synagoge (Warschau)
 Neue Synagoge
 Synagoge (Begriffsklärung)
 Liste der Listen von Synagogen